Oakbrook oder Oak Brook bezeichnet:

 Oakbrook Terrace, eine Stadt im DuPage County bei Chicago, Illinois
 Oak Brook (Illinois), ein Ort im DuPage County bei Chicago, Illinois
 Oak Brook (Flanders Brook), ein Bach im Piscataquis County, Maine
 Oak Brook (St. John River), ein Bach im Aroostook County, Maine
 Oakbrook (Kentucky) in Kentucky
 Oakbrook (New York) in New York
 Oakbrook (Pennsylvania) in Pennsylvania